Gąsawy – część miasta Konina
 Gąsawy – wieś w woj. wielkopolskim, pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły
 Gąsawy Rządowe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Jastrząb
 Gąsawy Rządowe-Niwy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Jastrząb
 Gąsawy Plebańskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Jastrząb
 Gąsawy Plebańskie (przystanek kolejowy)

Zobacz też: Gąsawa